Фёдор Петрович Кёппен (; , имение Карабах, около Алушты — , Санкт-Петербург) — российский зоолог-энтомолог, ботаник, географ, библиограф, член-корреспондент Петербургской Академии наук; библиотекарь Публичной библиотеки; .

Биография 

Родился  года в имении Карабах (около Алушты), в семье академика Петра Ивановича Кёппена — специалиста в области этнографии, географии и государственной статистики. Старший брат учёного-климатолога В. П. Кёппена. Общее образование получил в Главном немецком училище Св. Петра с 1843 по 1851 год. По окончании училища поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1851) и окончил его со званием кандидата по разряду камеральных наук (1855). Затем стажировался в Дерптском университете по естественным наукам и сельскому хозяйству. Защитил в Дерптском университете диссертацию на степень магистра сельского хозяйства — «Beitrage zur Kenntnis der schadlichen Insecten Russlands» (1858).

Затем служил в департаменте сельского хозяйства Министерства государственных имуществ (1859—1864). Здесь Кёппен занимался инспекцией сельских хозяйств на юге России, выполнял различные научные и практические исследования.

Научный отчёт Кёппена «О состоянии сельского хозяйства за границей» был удостоен серебряной медали (1859). В 1863 году Кёппен организовал сельскохозяйственную выставку в Симферополе. В 1865 году Кёппен перешёл на службу делопроизводителем в департамент Министерства народного просвещения. Здесь он продолжал занятия прикладной энтомологией, изыскивая средства для борьбы с саранчой. Два года Кёппен провёл за границей для подготовки к защите профессорского звания по сельскому хозяйству (1870—1872).

По возвращении в Россию из-за отсутствия вакансий он поступил на службу в Публичную библиотеку в октябре 1872 года. В мае 1873 года он назначен заведующим Отделением иностранных книг по естественным наукам, математике, медицине и военному делу. Вскоре Отделение вышло на первое место в иностранном фонде по интенсивности пополнения фондов (оттеснив традиционно главенствующую «Россику»). Кёппен принимал активное участие по обновлению фондов, приобретению трудов Чарлза Дарвина и других естествоиспытателей XIX — начала XX веков. Кёппен разработал для систематического каталога Отделения оригинальную классификацию, а сам каталог привёл, по отзывам современников, в образцовый порядок.

Служба в Публичной библиотеке облегчала Кёппену реализацию его главного замысла — создание Каталога животного мира России (). В 1877 году Петербургская Академия наук одобрила создание такого каталога, признав его весьма полезным и взяла на себя расходы по изданию и оказанию материальной помощи автору.

Работая над составлением каталога, Кёппен не оставлял и экспедиционной практики: в 1880 году он обследовал свекловичные плантации юга России; в 1880—1883 годах Кёппен собирал материалы для фундаментального труда о вредных насекомых России.

Избрание Кёппена членом-корреспондентом Академии наук укрепило его связи с Академией. По инициативе Академии наук, поддержанной Публичной библиотекой и Министерством народного просвещения, Кеппен представлял Россию на III Международной библиографической конференции (Лондон, 1899). Он посетил библиотеки Германии, Франции, Бельгии, изучал постановку библиографического дела, опыт использования десятичной классификации М. Дьюи, организацию учёта литературы по точным наукам. По предложению Кёппена в России было организовано с его участием Библиографическое бюро Академии наук для регистрации отечественных работ по математике и естественным наукам, Россия включалась в создание международной библиографии по точным наукам.

Кёппен состоял членом особого отделения Учёного комитета Министерства народного просвещения по техническому и профессиональному образованию (1884), участвовал в разработке плана технического и профессионального образования России (1884), был членом многих отечественных и зарубежных научных обществ. Кёппен — один из организаторов Русского энтомологического общества (1860), его учёный секретарь (1865—1868), библиотекарь (1869—1870), редактор изданий (1874). В 1897 году избран почётным членом Общества и его вице-президентом; участник съездов энтомологов в Харькове (1883) и Одессе (1886).

Перу Кёппена принадлежит свыше восьмидесяти научных трудов и публикаций о географическом распространении растений и животных в России, лесоводству, ботанике, энтомологии. Его работы публиковали в изданиях Академии наук, трудах Русского энтомологического общества и Русского географического общества, Журнале Министерства народного просвещения, журнале «Сельское хозяйство и лесоводство», «Земледельческой газете» и других отечественных и зарубежных изданиях. Книга Кёппена «Географическое распространение хвойных дерев в Европейской России и на Кавказе» получила премию митрополита Макария и золотую медаль Русского географического общества (1885). Кёппен занимался также научными переводами.

Был награждён орденами: Св. Владимира 4-й и 3-й (1883) степеней, Св. Станислава 1-й степени (1887) и Св. Анны 1-й степени (1892); с 1 января 1880 года состоял в чине действительного статского советника.

Умер  года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Волковском лютеранском кладбище с дедом Фридрихом Аделунгом.

Библиография 
 Beitrage zur Kenntnis der schädlichen Insecten Russlands. — Dorpat, 1858
 Заметки о географическом распространении севернорусских пауков. — СПб., 1857
 Каталог библиотеки Русского энтомологического общества. — СПб., 1869 (2-е изд. 1874, совм. с И. А. Порчинским и С. М. Сольским)
 О саранче и других вредных прямокрылых из семейства Aeridiodea, преимущественно к России: В 2 кн. — СПб.: тип. т-ва «Обществ. польза», 1870.
 Кн. 1. О перелетной саранче (Pachytylus migratorius L.)]. — 1870. — [8], 352 с., 1 л. карт. 
 Дикорастущие древесные породы Европейской России и Кавказа и насекомые, им вредящие. — СПб.: тип. В. Киршбаума, 1880. — 40 с
 Вредные насекомые России. Т. 1—3. — СПб., 1881—1883
 Т. 1. Общая часть: Введение в энтомологию. - 1881. - XX, 374 с.
 Т. 2. Специальная часть. I. Прямокрылые, жуки и перепончатокрылые. — 1882. — X, 585 с.
 Т. 3. Специальная часть. II. Бабочки, двукрылые и полужесткокрылые. - 1883. - VIII, 586 с.
 Das Fehlen des Eichhornchens und das Vorhandensein des Rehs und Edelhirsches in der Krim. — SPb., 1882
 Die Verbreitung des Elenthiers im europäischen Russland''. — SPb., 1883
 Географическое распространение хвойных дерев в Европейской России и на Кавказе. — СПб.: тип. Имп. Акад. наук, 1885. —[2], XX с., 634 с., 4 л. ил.: карт.
 Догадка о происхождении большинства индоевропейских названий конопли. — [Санкт-Петербург]: тип. В.С. Балашева, [1886]. — 14 с.
 Материалы к вопросу о первоначальной родине и первобытном родстве индоевропейского и финно-угорского племени. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1886. — 125 с.
 Насекомые, вредящие в России свекловице. — СПб.: тип. В.Ф. Демакова, 1891. — 50 с. 
 Ученые труды П. С. Палласа / Ф. П. Кеппен. — СПб.: тип. В.С. Балашева и К°, 1895. — 54 с.
 К истории тарпана в России. — СПб.: тип. В.С. Балашева и К°, 1895. — 78 с.
 Об издании международной библиографии по точным наукам //Журнал Министерства народного просвещения. — 1900. — № 8—10
 О прежнем и нынешнем распространении бобра в пределах России. — СПб.: Сенат. тип., 1902. — 137 с.
 Bibliotheca Zoologica Rossica, Bd 1—2. — SPb., 1905 
 Биография П. И. Кеппена. — СПб.: тип. Акад. наук, 1911. — [2], 170 с. — (Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук; Т. 89. № 5).

Примечания

Литература 
 
 
 
 Список научных трудов Ф. П. Кёппена, напечатанных до 1 янв. 1884 г. — , 1884
 Литературные труды Ф. П. Кёппена, напечатанные до 1 янв. 1894 г. с приложением трудов. — : тип. Имп. Акад. наук, 1894. — [10] с.

Ученики Петришуле
Энтомологи Российской империи
Библиографы Российской империи
Ботаники по алфавиту
Ботаники Российской империи
Географы Российской империи
Члены Русского географического общества до 1917 года
Похороненные на Волковском лютеранском кладбище